Чукисака ():
 Чукисаки — испанская колониальная область
 Чукисака (департамент) — департамент в Боливии
 Чукисаки — одно из названий конституционной столицы Боливии города Сукре